Kabinett Major steht für folgende Regierungen im Vereinigten Königreich:

 Kabinett Major I (1990–1992)
 Kabinett Major II (1992–1997)